Croydon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Croydon (ort i Australien, New South Wales), Ashfield, 
 Croydon (region), Queensland,

Storbritannien 

 London Borough of Croydon, distrikt i Greater London, 
 Croydon, London, stad i Greater London 
 Croydon, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Croydon, New Hampshire, ort, Sullivan County, 
 Croydon (ort i USA, Pennsylvania), Bucks County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar